Trébol dorado puede referirse a:

 El nombre común de la planta Anemone hepatica.
 El nombre común de la planta Trifolium campestre.